Cette page présente le bilan saison par saison de l'Athletic club ajaccien.

AC Ajaccio